El término Art School Confidential puede referirse a:

 Art School Confidential (cómic), cómic en blanco y negro creado por Daniel Clowes.
 Art School Confidential (película), película de 2006 dirigida por Terry Zwigoff y basada en el cómic de Daniel Clowes.